Pomares o Pomarez pueden referirse a:

Pomares

Lugares 

 Pomares (Arganil), freguesia portuguesa del municipio de Arganil, distrito de Coímbra.
 Pomares (Cicero), barrio español de la localidad de Cicero, del municipio de Bárcena de Cicero, Cantabria.
 Pomares (Pinhel), antigua freguesia portuguesa del municipio de Pinhel, distrito de Guarda.

Otros 

 Distrito de Aparicio Pomares, distrito peruano de la provincia de Yarovilca, departamento de Huánuco.

Miscelánea 

 Pomares (apellido), apellido.

Pomarez 

 Pomarez, comuna francesa del departamento de Landas, Nueva Aquitania.